Nothus är ett släkte av fjärilar. Nothus ingår i familjen Sematuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Nothus